Dale Soules – attrice televisiva, cinematografica e teatrale statunitense
 Georges Soulès – scrittore francese
 Prosper Soulès – rivoluzionario francese